Project Regeneration Vol.1 () — седьмой студийный альбом американской метал-группы Static-X, выпущенный 10 июля 2020 года. Это первый альбом за одиннадцать лет после Cult of Static (2009), отмечающий самый большой разрыв между двумя студийными альбомами в карьере группы и последние записи вокалиста Уэйна Статика, который умер в 2014 году, а также возвращает оригинальный состав Static-X — басиста Тони Кампоса, гитариста Коити Фукуда и барабанщика Кена Джея — и его продюсера Ульрих Уайлд, который продюсировал альбомы группы в прошлом. В данном альбоме, предположительно, участвует фронтмен индастриал-метал группы Dope Эдсел Доуп, под псевдонимом Xer0.

Предыстория и создание 
23 октября Басист Тони Кампос, Гитарист Коити Фукуда и Ударник Кен Джей объявили что они собираются поехать в тур на 20-ю годовщину альбома Wisconsin Death Trip и выпустят Project Regeneration, с композициям и вокальными партиями, записанными до смерти Уэйна Статика в 2014 году.

Изначально группа намеревалась привлечь приглашенных музыкантов для участия в записи. Группа объявила в июне 2019: «Мы неожиданно обнаружили ещё больше неизданных треков, оставленных Уэйном … у многих из них были отдельные вокальные партии!» Следовательно, группе потребуется больше времени, чтобы завершить запись, на которой теперь будет меньше приглашенных вокалистов и более целостные композиции с вокалом Уэйна Статика за исключением Ministry Эла Йоргенсена.

На задержку нового альбома повлиял бывший гитарист Трипп Эйзен, который утверждал что тоже работал над материалом альбома вместе с Уэйном Статиком. Эйзен действительно внес вклад в написание 6 или 7 песен. Ещё одной причиной задержки альбома стала коронавирусная пандемия COVID-19.

Продвижение 
Наряду с анонсом группа поделилась трейлером к альбому с видео-нарезкой из нескольких музыкальных клипов и фрагментами на пять ранее не выпущенных песен. Группа сделала несколько комплектов альбома для предварительного заказа, при этом фанаты, которые будут заказывать альбом, должны указывать свое имя в заметках лайнера. 7 февраля выпустили новый сингл "Hollow'', который должен быть первоначально для Start a War, но так не выпустили, потому что оно отличалось по звучанию. И продлили этот альбом на две части, в котором будут ещё больше неизданных песен с голосом Уэйна Статика. 15 мая выпустили новый сингл «All These Years» вместе с видеоклипом.

Отзывы 
Альбом был встречен с одобрением критиков, а рецензенты назвали его "трудом любви «и „блестящей смесью“ быстрого индустриализма, который сделал Wisconsin Death Trip таким потрясающим, и более альт-метальных стилизацией Shadow Zone и Start A War». Рецензенты также отметили присутствие покойного Уэйна Cтатика на записи, написав, что «Несмотря на распад и смерть самого основателя Static-X по-прежнему является проектом Уэйна Статика до конца», и «хотя значительная часть музыки была переписана или сильно переработана оставшимися в живых участниками группы, чистый талант Уэйна все ещё ясно просвечивает».

Трек-лист

Участники записи 
Static-X

 Уэйн Статик — Вокал, ритм-гитара (посмертно) ;
 Тони Кампос — Бас-гитара, бэк-вокал, Вокал в «Terminator Oscillator» и «Otsego Placebo» ;
 Коити Фукуда — Соло-гитара, клавишные, музыкальное программирование;
 Кен Джей — Ударные;
 Xer0 — Вокал, ритм-гитара, музыкальное программирование, продюсирование

Дополнительные музыканты

 Ульрих Уайлд — Производство, запись и сведение;
 Трипп Эйзен — Аранжировка, ритм-гитара, соло-гитара, сэмплирование;
 Эл Йоргенсен — дополнительный вокал в «Dead Souls»;
 Никк Диббс — дополнительное программирование (5, 6, 11, 12);
 Томми Шаффнер — дополнительное программирование (1, 10);

Ссылки 

Альбомы 2019 года
Альбомы Static-X
Альбомы индастриал-метала
Альбомы ню-метала